Enrico Mauceri – storico dell'arte italiano
 John Mauceri – direttore d'orchestra, doppiatore e compositore statunitense
 Massimo Mauceri – pallamanista italiano